William Brace ist der Name folgender Personen:

* William Brace (Politiker) (1865–1947), britischer Politiker
 William Brace (Geophysiker) (1926–2012), US-amerikanischer Geophysiker